Sipapo peut désigner :

Toponymes 
 Sipapo : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité d'Autana dans l'État d'Amazonas ;
 Sipapo : un cours d'eau de l'Amazonie vénézuélienne, affluent de l'Orénoque ;
 Sipapo, mont Sipapo ou cerro Sipapo : point culminant du massif de Cuao-Sipapo ;
 Cuao-Sipapo : un massif montagneux du centre de l'État d'Amazonas

Homonymie de toponyme